Unter MILWA oder milwa versteht man:

 ein in der DDR entwickeltes Waschmittel, siehe Milwa (Waschmittel).
 eine Apfelsorte, siehe Milwa (Apfel).
 eine Lernsoftware als „multimediale, interdisziplinäre Lerneinheit Umweltschutz, Umweltplanung – Themenbereich Wasser“; siehe MILWA (Software).
 ein ägyptisches Volumenmaß, siehe Milwa (Einheit)

 siehe auch Milva, eine italienische Sängerin.

MILWA